«Hallelujah» () — песня, победившая на Евровидении 1979 года, исполняемая на иврите Гали Атари и группой Milk & Honey от Израиля.

История 
Группа была создана с целью выступления на конкурсе, так как оригинальные исполнители песни группа Hakol Over Habibi (девушка — главная вокалистка и трое мужчин на бэк-вокале) отказалась от возможности исполнить её.

Это был четвёртый случай в истории, когда принимающая страна выиграла конкурс (до этого такого же успеха добивались Швейцария, Испания и Люксембург) и до сегодняшнего дня будет ещё два подобных случая (Ирландия выиграет один раз в Millstreet и еще раз в Дублине). Израиль не мог ни принимать у себя следующий конкурс, ни участвовать в нём, потому что он выпадал на Йом Ха-Зикарон — День памяти. Участники конкурса столкнулись бы с мрачным тоном в Израиле в этот день, так как в эту дату звучит двухминутная сирена памяти, и много людей посещают военные и гражданские кладбища.

Песня считается классикой конкурса, что в немалой степени соответствует её исполнению, когда Атари и ее бэк-вокалисты появляются на сцене друг за другом, а не все вместе. Эта песня также исполнялась в конце конкурса Евровидение-1999 всеми конкурсантами в память о жертвах войны на Балканах. Песня также стала чем-то вроде некоего современного еврейского стандарта, её мелодия узнаётся многими североамериканцами, даже теми, кто никогда не слышал о Евровидении.

На самом конкурсе песня была десятым номером вечера после выступления немецкой группы Dschinghis Khan с их песней «Dschinghis Khan» и перед выступлением француженки Анна-Мария Давид с «Je suis l'enfant soleil». По завершении голосования песня набрала 125 баллов, заняв таким образом первое место из 19. Согласно писателю и историку John Kennedy O’Connor в его книге The Eurovision Song Contest — The Official History, в то время как Испания лидировала в предпоследнем раунде голосования, впервые песня вырвалась из списка и заняла первое место. Иронично то, что именно испанское жюри отдало победу Израилю.

Следующей песней победителем в конкурсе 1980 года стала композиция Джонни Логана «What's Another Year», выступавшего за Республику Ирландия.

Израиль не принял участие в конкурсе Евровидение-1980, которое должно было бы пройти в самом Израиле. Вместо этого конкурс был проведен в Гааге, Нидерланды. Израиль вернулся на конкурс в 1981 году, когда от этой страны выступал Hakol Over Habibi с песней «Halayla».

Позиции в чартах

Кавер версии 
Дуэт, состоящий из супругов Стив Лоуренс и Эйди Горме выпустили кавер на песню в начале 1979 года на лейбле Warner Brothers Records. Песня стала хитом в чарте в жанре adult contemporary, а дуэт также исполнял ее на ТВ шоу The Tonight Show Starring Johnny Carson. Они также записали живую версию, которая была выпущена на Applause Records в 1982 году.

В 1987 году песня Коби Ошрата была перепета Марикой Гомбитовой, Карелом Готтом и Йозефом Лауфером, и записана под названием Hrajme píseň () в Чехословакии. В качестве трио (включая отрывок, исполняемый соло чешской актрисой Верой Галатиковой), песня была представлена 1 ноября 1987 года и, с изменённым текстом Zdeněk Borovec во время записанного телешоу Abeceda: G+L созданным на чешском телевидении.

Примечания

Литература 
 
  
 

Синглы 1979 года
Песни на иврите
Песни «Евровидения-1979»
Песни Израиля на «Евровидении»
Песни — победители «Евровидения»